David Ross – filosofo e filologo scozzese. Professore all'Università di Oxford.
David Ross – attore britannico 
David Ross – fumettista
David Ross – giocatore di baseball statunitense
David Ross – regista e sceneggiatore